Суперкубок Болгарії з футболу 2009 — 7-й розіграш турніру. Матч відбувся 1 серпня 2009 року між чемпіоном Болгарії Левскі та володарем кубка Болгарії Литексом.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2009
Болгарія
2009 у болгарському спорті